Mögling ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Mögling (1715–1762), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Daniel Mögling (1546–1603), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Daniel Mögling (Gelehrter) (1596–1635), deutscher Gelehrter
 Friedrich Heinrich Wolfgang Mögling (1771–1813), württembergischer Hofbeamter
 Hermann Mögling (1811–1881), deutscher Missionar in Indien
 Jacob David Mögling (1680–1729), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Karl Mögling (1868–1920), württembergischer Oberamtmann
 Theodor Mögling (1814–1867), deutscher Unternehmer und Politiker

Mögling ist der Name folgender Orte:
 Mögling (Pilsting), Ortsteil von Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Mögling (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Mögling (Trostberg), Ortsteil von Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Möglingen